Mit dem Namen Zeche Gute Hoffnung gab es in Deutschland mehrere Bergwerke. Dies waren unter anderem:

 Die Zeche Gute Hoffnung (Sprockhövel) in Sprockhövel-Hasslinghausen
 Die Zeche Gute Hoffnung III in Dortmund-Löttringhausen
 Die Zeche Gute Hoffnung IV in Witten-Schnee
 Die Zeche Gute Hoffnung V in Witten-Borbach
 Die Zeche Gute Hoffnung VI in Dortmund-Löttringhausen